Wayne Black en Kevin Ullyett wonnen de dubbelspeltitel door in de finale te winnen van het duo Bob Bryan en Mike Bryan met 6–4 en 6–4.

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Speelschema

Australian Open
ITF-toernooi in 2005